Rancid (englisch für ranzig) ist:
 Rancid, US-amerikanische Punkband
 Rancid (1992), EP der gleichnamigen Band aus dem Jahr 1992
 Rancid (1993), Album der gleichnamigen Band aus dem Jahr 1993
 Rancid (2000), Album der gleichnamigen Band aus dem Jahr 2000
 Rancid (Film), schwedischer Spielfilm von Jack Ersgard aus dem Jahr 2004